Tyynkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tyynkari (ö, lat 60,88, long 21,30), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Tyynkari (ö, lat 60,93, long 21,43), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar